Cornelius Scipio Asiaticus är ett namn som burits av flera romare:

* 
 Publius Cornelius Scipio Asiaticus, romersk politiker, suffektkonsul 68